Atheroides är ett släkte av insekter som beskrevs av Alexander Henry Haliday 1838. Enligt Catalogue of Life ingår Atheroides i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Atheroides